Чемпионат Греции по футболу 2014/2015 — 79-й чемпионат Греции по футболу, проходивший с 23 августа 2014 года по 11 мая 2015 года.

По итогам прошлого сезона в Греческую футбольную лигу вылетели «Аполлон Смирнис» и «Арис», занявшие 17-е и 18-е места. Взамен из Греческой футбольной лиги получили право играть чемпионы своих дивизионов «Керкира» и «Ники Волос», который отсутствовал в высшем дивизионе 48 лет.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за Лигу Европы

Потуровая турнирная таблица 

 После 14-го тура клуб Ники Волос снялся с чемпионата по финансовым причинам. Во всех оставшихся встречах ему было засчитано техническое поражение 0:3.
 После 18-го тура с клуба ОФИ было снято 6 очков, а после 20-го - ещё 4 очка за неисполнение обязательств по выплате заработной платы игрокам.

Бомбардиры

Примечания 

2014/2015
Греция
Спорт в Греции в 2014 году
Спорт в Греции в 2015 году